1ª Armata 
 Prima Armata Russa
 First Canadian Army
 1ª Armata jugoslava
 1ª Armata polacca